Murena – cognomen rodu Licyniuszy
 Lucius Licinius Murena – konsul rzymski
 Aulus Terentius Varro Murena – konsul rzymski
 Murena – francuska seria komiksowa
 murena – zwyczajowa nazwa kilkunastu gatunków ryb z rodziny murenowatych (Muraenidae):
 murena brunatna (Gymnothorax vicinus)
 murena cętkowana (Gymnothorax favagineus
 murena gwiaździsta (Echidna nebulosa)
 murena hawajska (Enchelycore pardalis)
 murena olbrzymia (Gymnothorax javanicus)
 murena peruwiańska (Muraena argus)
 murena smocza (Enchelycore pardalis)
 murena szara (Gymnothorax griseus)
 murena śródziemnomorska (Muraena helena)
 murena wstążkowa (Rhinomuraena quaesita)
 murena zebra (Gymnomuraena zebra
 murena zielona (Gymnothorax funebris)

Zobacz też 
 Muraena – rodzaj ryb z rodziny murenowatych